Фанатик:

 Фанатик — человек, проявляющий фанатизм.
 «Фанатик» — кинофильм, 2000; Великобритания, США; реж. Стивен Фрирз.
 «Фанатик» — кинофильм, 2001, США, реж. Генри Бин.

См. также 
 Фанат (значения)
 Фан (значения)